Lo que le pasó a Reynoso puede referirse a:

 Lo que le pasó a Reynoso, película dirigida en 1937 por Leopoldo Torres Ríos.
 Lo que le pasó a Reynoso, película dirigida en 1955 por Leopoldo Torres Ríos.
 Lo que le pasó a Reynoso, obra teatral de Alberto Vacarezza.